Varenne (rivier)
Varenne (metrostation)